Dibo, o Dragão dos Desejos é um programa de televisão infantil exibido pelo Playhouse Disney. Em Portugal, foi exibido pelo Canal Panda sob o nome de Dibo, o Dragão dos Presentes.

Programas de televisão infantis
Programas do Disney Junior
Programas do Canal Panda